Дивизион 1 1989/1990 () — 26-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1989/90 на сайте rsssf.com 

1989/1990
Алжир
Алжир
1989 год в Алжире
Спорт в Алжире в 1990 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1989/1990